Benzer Seen steht für zwei Seen in der Holsteinischen Schweiz:

 Großer Benzer See
 Kleiner Benzer See